Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів;Закон України «Про Національний банк України»

Положення про основи процентної політики Національного банку України дає наступне визначення облікової ставки:
Облікова ставка Національного банку — ключова відсоткова ставка Національного банку, яка є основним індикатором змін у грошово-кредитній політиці та орієнтиром вартості залучених та розміщених грошових коштів для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку.

Облікова ставка встановлюється на основі комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку, підготовленого Національним банком.

Рішення щодо розміру облікової ставки затверджується Правлінням Національного банку України на засіданні з питань монетарної політики на підставі пропозицій Департаменту монетарної політики та економічного аналізу після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики.

Національний банк оприлюднює розмір облікової ставки на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Розмір облікової ставки НБУ

Графік проведення засідань з питань монетарної політики 
Графік проведення засідань Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на яких визначається розмір облікової ставки

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Прес-брифінг Голови Національного банк України щодо прийнятого рішення з монетарної політики відбувається через дві години після завершення відповідного засідання Правління — о 14:00.

Див. також 
 Законодавча термінологія.
 Облікова ставка.
 Австрійська теорія економічних циклів називає занижену облікову ставку центрального банку основною причиною виникнення економічних циклів.

Примітки

Бібліографія 
 
 Облікова ставка Національного банку України //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011—558 с.

Посилання 
 Глосарій банківської термінології: Облікова ставка
 Значення облікової ставки НБУ з 1992 року
 Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Національний банк; Постанова, Положення від 18.08.2004 № 389

Національний банк України
Надпопулярні статті
Процентні ставки